Shearwater (band), een indie rockband uit de Amerikaanse staat Texas
 Shearwater (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië